Министерство инфраструктуры и окружающей среды́ Нидерландов создано в 2010 году кабинетом Рютте путём слияния бывшего Министерства транспорта, общественных работ и водного хозяйства и Министерства жилищного строительства, территориального планирования и окружающей среды. Министр - Мелани ван Хэген, вступил в должность 14 октября 2010 года. Государственный секретарь - Джуп Ацма.

Ссылки 

Государственное устройство Нидерландов
Нид
Организации, основанные в 2010 году
2010 год в Нидерландах